''Această pagină este o listă de zone metropolitane din America de Nord, care au populații de peste 1 milion de locuitori. Lista se bazează pe informații colectate de recensămintele naționale din Canada, Mexic, Republica Dominicană și Statele Unite ale Americii.

Zonă metro
Zonă metro
! Listă